Las siglas LPI pueden referirse a:
 Ley de Propiedad Intelectual.
 Lines per inch, término en inglés que significa líneas por pulgada.
 Linux Professional Institute.
 Low probability of intercept